Berlepsch:
 Hans (Hermann Carl Ludwig) von Berlepsch (1850 – 1915), um ornitólogo alemão

 Asthenes berlepschi
 Chaetocercus berlepschi
 Crypturellus berlepschi
 Dacnis berlepschi
 Myrmeciza berlepschi
 Parotia berlepschi

Sobrenomes da língua alemã